13-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский Свирский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 13-й огв.радн РГК.

История 

Переформирован из  разведывательного артиллерийского дивизиона  1 гв. кабр 
Карельского фронта   7 сентября 1944 года  .                                                                    
В действующей армии с 8.10.1944 по 09.05.1945 и с 9.08.1945 по 03.09.1945.
В ходе Второй Мировой войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерийских частей и соединений 6 гв. адп, 2-го Прибалтийского и Забайкальского фронтов.

Состав 

Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
гв. капитан, гв. майор Миролюбов Виктор Михайлович

Начальник штаба дивизиона
гв. капитан Погребной
гв. капитан Джима Василий Петрович

Заместитель командира дивизиона по политической части
гв. капитан Галегов Артём Антонович

Помощник начальника штаба дивизиона
гв. ст. лейтенант Федоренко Иван Филиппович

Помощник командира дивизиона по снабжению

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
гв. ст. лейтенант Мельчаков Борис Ефимович

Командир 2-й БЗР
гв. лейтенант Матюшин Виктор Михайлович
гв. лейтенант Евстафьев Вадим Иванович

Командир БТР
гв. ст. лейтенант, гв. капитан Джима Василий Петрович

Командир ВЗОР
гв. лейтенант Даниленко Евгений Григорьевич

Командир ФГВ
гв. мл. лейтенант Фомин Сергей Данилович

Награды и почётные наименования

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271026-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-prisvoenii-naimenovaniy-chastyam-soedineniyam-i-uchrezhdeniyam-krasnoy-armii#mode/inspect/page/291/zoom/3 
                                                                                                                  
  

Воинские части и формирования, созданные в 1944 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны